Koke kan syfta på:

Personer
 Sergio Contreras Pardo (född 1983), spansk fotbollsspelare
 Jorge Resurrección (född 1992), spansk fotbollsspelare